Erlenbruch steht für:
 Erlen-Bruchwald

Erlenbruch ist der Name von geographischen Objekten:
 Erlenbruch (Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), historischer Name der Siedlung Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Erlenbruch (Friesenhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Erlenbruch (Bruchhausen), Naturschutzgebiet nahe Bruchhausen (Olsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbruch (Stadum), Naturschutzgebiet nahe Stadum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Erlenbruch am Herthasee, Flächennaturdenkmal im Landkreis Leipzig, südlich Trebsen/Mulde

Siehe auch:
 Erlbruch